Кузькино — название населённых пунктов в России:

 Кузькино — село в Чернянском районе Белгородской области.
 Кузькино — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Кузькино — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.
 Кузькино — село в Шигонском районе Самарской области.